Con Bira ci si può riferire a:
 Bira (1914-1985) – pilota automobilistico
 Bira – fiume della Russia siberiana
 Bira – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica in Russia